Jamālābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jamālābād-e Nez̧āmīvand, ort, Gilan, 
 Kūh-e Jamālābād Dāghī, berg, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar